Köberl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Köberl (1963–2021), deutscher Architekt, siehe Koeberl Doeringer Architekten
 Armin Köberl, Gitarrist 
 Christian Köberl (* 1959), österreichischer Geochemiker
 Gunter Köberl (* 1952), österreichischer Operettensänger (Tenor)
 Günther Köberl (* 1964), Mitglied des Österreichischen Bundesrates (ÖVP)
 Hans Köberl, Mitglied des Provisorischen Nationalrats (Bayern)
 Johanna Köberl (* 1965),  österreichische Politikerin (SPÖ)
 Josef Köberl, österreichischer Eisschwimmer und Extremsportler
 Rainer Köberl (* 1956), österreichischer Architekt
 Wolfram Köberl (1927–2020), österreichischer Maler und Bildhauer

Koeberl bezeichnet:
 (15963) Koeberl, ein Asteroid

Siehe auch:
 Köberle